Vertrag von Balta-Limani steht für:

 Vertrag von Balta-Limani (1838), Abkommen zwischen dem Osmanischen Reich und dem Vereinigten Königreich

 Vertrag von Balta-Limani (1849), Abkommen zwischen dem Russischen Reich und dem Osmanischen Reich